Il singolare del torneo di tennis Challenger Ciudad de Guayaquil 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kris Goossens che ha battuto in finale Dirk Dier 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Fernando Meligeni (quarti di finale)
 David Rikl (primo turno)
 Marcelo Filippini (primo turno)
 Emilio Sánchez (quarti di finale)

 Kris Goossens (Campione)
 Steve Campbell (primo turno)
 Chris Woodruff (primo turno)
 Félix Mantilla (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Ciudad de Guayaquil 1995